

Patronyme
Perepelkine, Perepiolkine (masculin ; en ) ou Perepelkina, Perepiolkina (féminin ; en ) est le nom de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Evgueni Perepelkine (1906-1938), astronome et astrophysicien soviétique
 Maria Perepelkina (1984-), joueuse de volley-ball russe

Toponyme
 Perepelkin, cratère lunaire nommé en l'honneur de l'astronome.
Patronyme russe